La bohème ou vie de bohème est une manière de vivre basée sur l'insouciance et le dénuement matériel ;
 La Bohème (1896) est le titre d'un opéra de Giacomo Puccini ;
 La Bohème (1897) est un autre opéra, signé par Ruggero Leoncavallo ;
 La Bohème est un film muet de King Vidor, sorti en 1926 ;
 La Bohème est le titre d'une chanson de Charles Aznavour dont il a écrit la musique, sur un texte de Jacques Plante ;
 Ma Bohème est un poème d'Arthur Rimbaud, écrit à 16 ans, en 1870;
 Bourgeois-bohème, abrégé en « bo-bo » ou « bobo », désigne une classe sociale dont l'aisance matérielle leur permet de vivre dans une insouciance bohème ;

Voir aussi 
  est le nom de plusieurs œuvres (films et pièces de théâtre).